На пути к славе (; иногда переводится как «Путь к славе», «Поезд мчится к славе») — автобиографическая повесть Вуди Гатри. 
 «Поезд мчится к славе» — книга, автобиография Вуди Гатри, впервые изданная в 1943 году издательством E.P. Dutton.
 «На пути к славе» — художественный фильм, свободная интерпретация одноименной книги Bound For Glory.